Хипот (, Hippotes) в гръцката митология може да се отнася за:

 Хипот, син на Мимас и баща на Еол
 Хипот (син на Фил), правнук на Харакъл
 Хипот (син на Креон), цар на Коринт
 Хипот, баща на Егеста, троянец по времето на Лаомедонт

Вижте също 
 Хипотеза